Riders (Hi-Riders) est un film américain réalisé par Greydon Clark en 1978.
 Riders est un téléfilm britannique réalisé par Gabrielle Beaumont en 1993.
 Riders est un film américain réalisé par Doug Sadler en 2001.
 Riders est un film franco-britannico-canadien réalisé par Gérard Pirès en 2002.

Homonymie de titre